„Най-дългата нощ“ е български игрален филм (драма) от 1967 година на режисьора Въло Радев, по сценарий на Веселин Бранев. Оператор е Борислав Пунчев. Музиката във филма е композирана от Симеон Пиронков.

Актьорски състав

Творчески и технически екип

Награди 
 „Златна роза“, Варна, 1967
 „Сребърна плоча“, Кунео, 1967
 Почетен диплом, Единбург, 1967

Външни препратки 
 
 
 

Български филми
Български филми от 1967 година
Филми от 1967 година
Филми на Въло Радев